Silvius ist der Name folgender Personen:

 Silvius (Sohn des Aeneas), Nachfolger seines Bruders Ascanius (Iulius) als Herrscher von Alba Longa
 Silvius (Vater des Brutus), Vater von Brutus von Britannien, dem mythischen ersten König der Briten
 Gaius Silvius Auspex (2. Jh.), römischer Offizier
 Polemius Silvius (5. Jh.), römischer Schriftsteller

Silvius steht außerdem für:
 Silvius (Gattung), eine Gattung der Bremsen

Siehe auch:
 Aeneas Silvius
 Silviu, rumänischer Vorname
 Sylvius